Wachtendonk steht für:

 Wachtendonk, eine deutsche Gemeinde in Nordrhein-Westfalen

Adelsgeschlecht
 Wachtendonk (Adelsgeschlecht), niederrheinisches Adelsgeschlecht  und dessen Mitglieder: 
 Jean de Wachtendonck (1592–1668), Theologe und Bischof
 Johann Edmund von Wachtendonk († 1759), Domherr in Münster und Osnabrück 
 Bertram Anton von Wachtendonk († 1720); Kommandeur des österreichischen Deutschmeister-Regiments und kaiserlicher Feldmarschall-Leutnant   
 Hermann von Wachtendonk († 1704), von 1683 bis 1704 Großprior von Deutschland des Johanniterordens und Reichsfürst von Heitersheim 
 Hermann Adrian von Wachtendonk (1666–1702); Freiherr und kurpfälzischer Burggraf bzw. Oberamtmann
 Hermann Arnold von Wachtendonk (1694–1768); kurpfälzischer Minister
 Karl Franz von Wachtendonk (1668–1731), Dompropst in Münster (1729–1731)

den Familiennamen Wachtendonk
 Wilhelm Wachtendonk (1906–1975), deutscher Kommunalpolitiker

Siehe auch: 
 Wachtendoncksche Psalmen, eine altniederländische Psalmensammlung